Het begrip engelbewaarder kan duiden op:

 een beschermengel
 een daaraan gewijd feest, zie  engelbewaarder (feest).
 De Engelbewaarder (Druten) Oorlogsmonument in Druten (ook evacuatiemonument genoemd)
 De Engelbewaarder (jeugdtijdschrift)
 De Engelbewaarder (literatuur) (een kwartaalblad uitgegeven door vrienden van café De Engelbewaarder)
 Café De Engelbewaarder, literair café in Amsterdam
 M'n engelbewaarder, een lied geschreven door Pierre Kartner en uitgebracht door Mieke in 1976, gecoverd door Marco Schuitmaker met de titel Engelbewaarder in 2022